Magelinskas ist der Familienname folgender Personen:

 Laura Magelinskas (* 1989), österreichische Handballspielerin
 Romas Magelinskas (* 1968), österreichischer Handballspieler